Abludomelita är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stanko Karaman 1981. Abludomelita ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Abludomelita